Ботвиновский сельсовет — административная единица на территории Кричевского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Ботвиновка.

Состав 
Ботвиновский сельсовет включает 30 населённых пунктов:
 Баевка-1 — деревня.
 Баевка-2 — деревня.
 Ботвиновка — агрогородок.
 Брянск — деревня.
 Весёлый — посёлок.
 Верховцы — деревня.
 Вородьков 1 — деревня.
 Вородьков 2 — деревня.
 Вородьков 3 — деревня.
 Горки — деревня.
 Губинщина — деревня.
 Даленщина — деревня.
 Дружки — деревня.
 Зайцева Слобода — деревня.
 Концы — деревня.
 Костюковка — деревня.
 Лучки — посёлок.
 Малиновка — деревня.
 Мастицкая Слобода — деревня.
 Милятино — деревня.
 Осовец — деревня.
 Подудога — посёлок.
 Прусино — деревня.
 Ратная — деревня.
 Репище — деревня.
 Сетное — деревня.
 Сычики — деревня.
 Тиньков — деревня.
 Юрковка — деревня.
 Янов — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Буланый — посёлок.
 Красный Берег — посёлок.
 Ляды — посёлок.

Известные уроженцы 
 Гусаковский, Иосиф Ираклиевич (1904—1995) — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Родился в деревне Вородьково.

См. также 
 Кричевский район

Ссылки 
 Кричевский райисполком 

Сельсоветы Кричевского района